Новомосоловский — поселок в Шиловском районе Рязанской области в составе Лесновского городского поселения.

Географическое положение 
Посёлок Новомосоловский расположен на Окско-Донской равнине на правом берегу реки Непложа в 27 км к юго-западу от пгт Шилово. Расстояние от посёлка до районного центра Шилово по автодороге — 40 км.

Посёлок Новомосоловский расположен на северной окраине большого лесного массива, на юго-запад от него, на противоположном берегу реки Непложи, находится урочище Липецкое Лесничество (бывший населенный пункт). Ближайшие населённые пункты — посёлки Зелёный Бор и Ямской, пгт Лесной.

Население 
По данным переписи населения 2010 г. численность постоянного населения поселка Новомосоловский не установлена.

Происхождение названия 
Поселок Новомосоловский был основан переселенцами из села Мосолово, которые назвали новый населенный пункт в честь родного села. Вначале употреблялось название Ново-Мосоловский.

История 
Поселок Новомосоловский был образован в 1930-е гг. как выселки из близлежащего села Мосолово.

Примечания 

Населённые пункты Шиловского района